Cronan ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Patrick Cronan (1951–2013), US-amerikanischer Grafiker und Künstler
 Thomas Cronan (1885–1962), US-amerikanischer Weit- und Dreispringer